Il singolare del torneo di tennis Viña del Mar Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Víctor Pecci che ha battuto in finale Jaime Fillol 2-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Arraya (semifinali)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)
 Damir Keretić (quarti di finale)
 Mario Martínez (quarti di finale)

 Víctor Pecci (campione)
 Jaime Fillol (finale)
 Alejandro Ganzábal (primo turno)
 Ricardo Acuña (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Open 1983